Сен-Жюве́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08383.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Во время французской революции коммуна временно носила название Мон-сюр-Агрон.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 68 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 50 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 57,7 %). Из 50 активных работали 45 человек (28 мужчин и 17 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 18 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жювен. Исторический памятник с 1920 года.
 Бывшая мельница Тристан, ныне дом. Памятник культурного значения.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны